Rawitscher ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Helena Rawitscher (1888–1976), deutsche Malerin und Bildhauerin
 Felix Rawitscher (1890–1957), deutscher Botaniker und Hochschulprofessor in Deutschland und Brasilien